Flandria steht für:
 Flandria (Schiff)
 Flandria (Radsportteam)

Siehe auch:
 Claeys Flandria, ehemaliger belgischer Hersteller von Fahrrädern, Mofas, Mopeds und Motorrädern